Алексе́й Давы́дов:
 Давыдов, Алексей Александрович (род. 1956) — советский и российский математик.
 Давыдов, Алексей Иосифович (1907—1963) — председатель исполкома Киевского горсовета.
 Давыдов, Алексей Кузьмич (1790—1857) — вице-адмирал, педагог, директор Штурманского училища и Морского кадетского корпуса.
 Давыдов, Алексей Михайлович (род. 1982) — российский футболист. Футбольный судья.
 Давыдов, Алексей Павлович (1826—1904) — русский изобретатель в области минного и артиллерийского морского вооружения.
 Давыдов, Алексей Родионович (1862—?) — крестьянин, депутат Государственной думы.